De Tweede Kamerverkiezingen 1967 waren verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij vonden plaats op 15 februari 1967.

De verkiezingen werden gehouden na de ontbinding van de Tweede Kamer als gevolg van de val van het kabinet-Cals.

Deze verkiezingen waren de eerste verkiezingen voor de Tweede Kamer waarbij de verlaging van de leeftijdsgrens voor actief en passief kiesrecht tot 21 jaar effectief was.

Uitslag

Opkomst en kiesdeler

Verkiezingsuitslag naar partij 
Deze verkiezingen leverden een spectaculaire winst voor nieuwkomer D'66 (zeven zetels), groei voor de Boerenpartij (winst vier zetels) en flink verlies voor KVP (acht zetels) en PvdA (zes zetels). Dat waren de belangrijkste verschuivingen bij deze verkiezingen.

Winst was er verder voor de ARP, die dankzij de populariteit van premier Jelle Zijlstra twee zetels won, voor de VVD (winst één zetel) en voor de CPN (eveneens één zetel winst). De CHU verloor één zetel. In totaal wisselden 16 zetels van partij.

Gekozen leden

Kabinetsformatie

Nadat een poging om een kabinet-Biesheuvel te vormen was mislukt, kwam op 5 april 1967 het kabinet-De Jong tot stand, waaraan KVP, VVD, ARP en CHU deelnamen.

Nederlandse politiek in 1967
Nederland
1967